Mfoundi ist ein Bezirk der Region Centre in Kamerun. Er umfasst Kameruns Hauptstadt Yaoundé.

Einzelnachweise 

Bezirk (Kamerun)
Centre (Kamerun)